Rotkopf steht für:

 Rotkopf (Allgäuer Alpen) (), Berg in den Allgäuer Alpen
 Rotkopf (Lechtaler Alpen) (), Berg in den Lechtaler Alpen
 Rotkopf (Mangfallgebirge) (), Berg im Mangfallgebirge
 Rotkopf (Ochsner) (), einen östlichen Vorgipfel des Ochsner in den Zillertaler Alpen
 Rotkopf (Thüringer Wald) (), Berg im Thüringer Wald
 Rotkopf (Zillertaler Alpen) (), Berg in den Zillertaler Alpen
 Rotkopf-Ara, Papagei
 Rotkopf-Skink, Reptil
 Rotkopf-Staffelschwanz, Singvogel

Rotkopf ist der Familienname folgender Personen:
 Marie Rotkopf (* 1975), französische Schriftstellerin, Dichterin und Künstlerin

Siehe auch:
 Rothkopf 
 Weinstube Rote Kopf